El penúltimo sueño, novela de la colombiana Ángela Becerra, publicado por Villegas Editores y por el Grupo Planeta en 2005.

Reseña 
La obra que consagra a Ángela Becerra como gran novelista es El penúltimo sueño (Grupo Planeta 2005, Villegas Editores 2005), una inmensa historia de amor que vence a todos los obstáculos y que es ambientada en Barcelona y Cannes, el lugar donde se enamoran Joan y Soledad siendo adolescentes. A lo largo de sus páginas, sus protagonistas vivirán un dilatado sueño inacabado con un sorprendente final. 

El penúltimo sueño es el relato de un intenso primer amor que lo tiene todo en contra. Joan Dolgut y Soledad Urdaneta representan en la Europa de entreguerras su particular Romeo y Julieta. Joan, huido de España al término de la Guerra Civil, trabaja como camarero en un lujoso hotel de Cannes; Soledad es la bellísima hija de un millonario colombiano asentado en el hotel temporalmente. Aunque a Joan le está prohibido siquiera mirar a tan especial huésped, el joven ya ha caído prendado de ella. Gracias a su destreza al piano podrá acceder a su intocable princesa, aunque los convencionalismos de la época rápidamente truncarán el sueño de amor eterno. Sus vidas se convertirán en un permanente y dilatado sueño inacabado que sólo despertará al término de sus vidas, con un sorprendente final.

Este libro obtiene el Premio Azorín de novela 2005, el premio a Mejor Libro Colombiano de Ficción 2005 y el Latin Literary Award de Chicago a Mejor Novela de Sentimientos.

Referencias

Enlaces externos 
 Página oficial de Ángela Becerra
 Ángela Becerra en Escritoras.com
 Ángela Becerra en Grupo -Clarín Revista de Cultura
 Ángela Becerra en La Vanguardia 
 Ángela Becerra en Lecturalia
 Entrevista a Ángela Becerra por Santiago Cruz Hoyos
 Premio Casa de América - Ed. Planeta, 2009
 Ángela Becerra en Facebook
 Ángela Becerra en La Vanguardia
 Ángela Becerra en LaSemana.es